Wendekreis steht für:
 Wendekreis (Breitenkreis), nördliche bzw. südliche Grenze der solaren Tropen
 Wendekreis (Fahrzeug), Durchmesser einer Kreisfahrt bei vollem Lenkeinschlag
 Wendekreis (Fluggerät), minimaler Kreis, den ein Jagdflugzeug fliegen kann
 Wendekreis (Schiff), Platz im Revier, auf dem ein Schiff zur Richtungsänderung drehen kann
 Wendeschleife, Anlage zur Fahrtrichtungsänderung von Fahrzeugen im öffentlichen Nahverkehr
 eine nach dem Ersten Weltkrieg gegründete reformpädagogische Vereinigung um Fritz Jöde, Max Tepp und Friedrich Schlünz

Wendekreisel steht für
 Stehaufkreisel

Siehe auch